Enchylium is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Collemataceae. De typesoort is Enchylium tenax.
Soorten in het geslacht komen wereldwijd voor.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 12 soorten (peildatum januari 2023):

Collemataceae
Schimmelgeslacht